Muchówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Muchówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Muchówka – owad z rzędu muchówek
 Muchówka – potoczna nazwa wędki muchowej